Paul François Velly (1709-1759), abbé et historien français ;
 Joseph Velly (1938-2016), cycliste français ;
 Jean-Pierre Velly (1943-1990), artiste français ;
 Sacha Velly (2005-), nageur français.